Lady Chatterleys Liebhaber steht für:

 Lady Chatterleys Liebhaber, Roman von D. H. Lawrence (1928), siehe Lady Chatterley
 Lady Chatterleys Liebhaber (1981), Spielfilm von Just Jaeckin
 Lady Chatterleys Liebhaber (2015), Spielfilm von Jed Mercurio
 Lady Chatterleys Liebhaber (2022), Spielfilm von Laure de Clermont-Tonnerre

Siehe auch:

 Lady Chatterley (2006), Spielfilm von Pascale Ferran